Ниже представлен список самых высоких зданий французского региона Иль-де-Франс, также называемого Парижский регион. В список включены здания высотой более 150 метров — на 2020 год таковых насчитывается 21.
Самое высокое здание региона — Tour First, имеющее высоту 231 метр, что делает его 26-м по высоте в Европе (включая Россию) и .
13 из 18 перечисленных ниже зданий расположены в квартале Дефанс.
Следует помнить, что понятия «здание» и «сооружение» не тождественны, поэтому в данном списке отсутствуют, к примеру, Эйфелева башня (324 метра),  (250 метров), дымовая труба  (220 метров),  (200 метров) и др.
В столбце «Высота» указана архитектурная высота, то есть, без учёта антенн, флагштоков и других легко демонтируемых конструкций, но с учётом шпиля, если таковой имеется.
Строительство по десятилетиям:
 1970-е годы — построено 5 небоскрёбов высотой выше 150 м.
 1980-е — 1
 1990-е — 4
 2000-е — 4
 2010-е — 7

Построенные здания 
Сортировка — по убыванию высоты. Знак равенства = после порядкового номера означает, что несколько зданий имеют одинаковую высоту с точностью до 0,1 м. Французское слово Tour переводится как «башня».

Строящиеся здания

Проектируемые здания

Отменённые здания 

См. также ,

См. также 
 Список самых высоких зданий Европы
 
 Список самых высоких зданий Франции

Примечания

Ссылки 
 20 самых высоких зданий Парижа    на сайте emporis.com
 Самые высокие здания Парижа  на сайте skyscraperpage.com
 Иль-де-Франс    на сайте  Иль-де-Франс    на сайте emporis.com
 Небоскрёбы Парижа  на сайте ''passion-gratte-ciel.com

Иль-де-Франс
Высотки И
Париж